Wiesmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Balduin Wiesmayr (1889–1948), österreichischer Zisterzienser, Abt des Stifts Wilhering
 Josef Wiesmayr (1920–1994), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Wismayr